

Населені пункти та їхні частини
 Заляс — село в гміні Кшешовіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Заляс — село в гміні Лисе Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Заляс — село в гміні Длуґосьодло Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Заляс — частина села Мшальниця в гміні Камьонка-Велька Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Заляс — частина села Длуґоленка-Сьверкля в гміні Подеґродзе Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Заляс — частина села Паґожина в гміні Ліпінкі Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Заляс — частина села Слупя в гміні Йодловник Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Заляс — частина села Заґужани в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Заляс — частина села Слопніце в гміні Слопніце Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Заляс — частина села Пшишова в гміні Луковиця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Заляс — частина села Дроґіня в гміні Мисьленіце Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Заляс — частина села Секерчина в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Заляс — частина села Нашацовиці в гміні Подеґродзе Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Заляс — частина села Космолюв у гміні Олькуш Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Заляс — частина села Личанка в гміні Сеправ Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Заляс — частина села Фридриховиці в гміні Вепш Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Заляс — частина села Грабівниця Старженська (Ґрабовниця-Стаженська) в гміні Березів Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Заляс — частина села Лубенко в гміні Тарновець Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Заляс — частина села Леснювка в гміні Хоркувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Заляс — частина села Ольхова в гміні Івежице Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Заляс — частина села Залесе в гміні Чорна Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Заляс — частина села Бжезіни в гміні Вельополе-Скшинське Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки